Unter der Bezeichnung SJ F wurden in Schweden mehrere Lokomotivbaureihen eingeordnet:
 Dampflokomotivbaureihe SJ F (I) - 14 von Beyer, Peacock & Co., Manchester, England zwischen 1863 und 1864 gebaute Dampflokomotiven mit der Achsfolge C
 Dampflokomotivbaureihe SJ F (II) - 11 von Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Schweden zwischen 1914 und 1916 gebaute Dampflokomotiven mit der Achsfolge 2' C 1'
 Elektrolokomotivbaureihe SJ F (1942) - 24 von Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA) zwischen 1942 und 1949 gebaute Elektrolokomotiven mit der Achsfolge 1'Do 1'